Hinggan (Forenklet kinesisk: 兴安盟; traditionel kinesisk: 興安盟; pinyin: Xīng'ān méng; mongolsk: ; transkription: Kingγan ayimaγ) er et bypræfektur i den nordøstlige del af provinsen Indre Mongoliet i Kina. Det grænser til Hulun Buir mod nord, Mongoliet og Xilin Gol mod vest, Tongliao mod syd og Jilin og Heilongjiang mod øst. Navnet er en afledning af Store Khingan, en bjergkæde som krydser præfekturet fra nordvest til sydvest. Hinggan har et areal på 59.806 km², og en befolkning på 1.670.000 mennesker, med en tæthed på 
28 indb./km² (2007).

Administrative enheder 
Bypræfekturet Hinggan har jurisdiktion over 2 byamter (市 shì), et amt (县 xiàn) og 3 bannere (旗 qí).

Bypræfekturer i Indre Mongoliet